Alexander Erler – tennista austriaco
 Dieter Erler – calciatore tedesco orientale
 Fritz Erler – pittore tedesco
 Giulio Ettore Erler – pittore italiano
 Tino Erler – attore italiano